Lichtheim ist der Familienname folgender Personen:

 George Lichtheim (1912–1973), deutsch-britischer Schriftsteller
 Ludwig Lichtheim (1845–1928), deutscher Internist und Neurologe
 Miriam Lichtheim (1914–2004), amerikanisch-israelische Ägyptologin deutscher Herkunft
 Richard Lichtheim (1885–1963), deutscher Zionist